Salim Hamdan
 Hamdan (plaats)